

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Czyste – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wola
 Czyste – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Inowrocław
 Czyste – osada wsi Poźrzadło w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Łagów
 Czyste – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Czyste – osada leśna wsi Wdzydze Tucholskie w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Czyste – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra
 Czyste – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój

Administracja 
 Czyste – dawna gmina w Polsce

Jeziora i stawy w Polsce 
 Jezioro Czyste – jezioro na Równinie Charzykowskiej w pow. kościerskim
 Jezioro Czyste – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim w pow. mogileńskim
 Jezioro Czyste – jezioro na Pojezierzu Iławskim w pow. iławskim
 Jezioro Czyste – jezioro na Pojezierzu Choszczeńskim
 Czyste – staw Warszawie

Miejscowości na Białorusi 
 Czyste – dawny chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.

Zobacz też 
 Czyste Błota